smok – mityczne zwierzę
 Smok Wawelski
 smok chiński
 wąż-smok – mitologia mezopotamska
 lew-smok – mitologia mezopotamska
 smoki tolkienowskie
 smoki Świata Dysku
 Smok – gwiazdozbiór
 „Smok" – sztuka Jewgienija Szwarca
 ORP „Smok" – holownik
 „Smok" – galeon, nieukończony polski okręt z 1572 roku
 „Smok" – pociąg pancerny
 „Smok” – fikcyjny pojazd z filmu Doktor No o przygodach brytyjskiego agenta Jamesa Bonda
 System Monitoringu i Osłony Kraju
 SMOK – Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków
 Srebrny Smok, Złoty Smok i Smok Smoków – nagrody filmowe

z dziedziny zoologii:
 smok latający – gatunek jaszczurki z rodziny agamowatych
 smok z Komodo – potoczna nazwa warana z Komodo
 Smok – rodzaj drapieżnego archozaura, nazywany „smokiem z Lisowic”

Zobacz też 

 dragon
 Mochty-Smok